Op het US Open 1994 speelden de mannen  in het dubbelspel van 29 augustus tot en met 11 september. De als derde geplaatste Nederlanders Jacco Eltingh en Paul Haarhuis wonnen het toernooi door in de finale de als vierde geplaatste Australiërs Mark Woodforde en Todd Woodbridge met 6-3, 7-6(1) te verslaan.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website US Open
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1994